Mazo ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Mazo de la Roche (1879–1961), kanadische Schriftstellerin
 Mazo von Verden († 1116 oder 1117), Bischof von Verden
 Alfredo del Mazo González (1943–2019), mexikanischer Politiker (PRI)
 Edgar Hernando Tirado Mazo (* 1939), kolumbianischer Ordensgeistlicher
 Juan Bautista Martínez del Mazo (≈1612–1667), spanischer Porträt- und Landschaftsmaler

Siehe auch:

 El Mazo
 Villa de Mazo, Gemeinde der Kanareninsel La Palma